Gomensoro puede referirse a:
Personas
 José Secundino de Gomensoro, militar de guerra brasileño del siglo XIX.
 María Gomensoro, comunicadora uruguaya.
 Martín Aguirre Gomensoro (1937 - 2016), periodista uruguayo.
 Rafael Gomensoro (1946 -), escritor uruguayo. 
 Tomás Gomensoro (1810 - 1900), político uruguayo, Presidente de la República (1872-1873)
 Tomás Javier de Gomensoro (1776 - 1841), clérigo argentino.
Lugares
 Municipio de Tomás Gomensoro, en el Departamento de Artigas, Uruguay.
 Tomás Gomensoro, localidad capital del anterior.